Джалло:

 Джалло — поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики.
 Джалло — триллер итальянского режиссёра Дарио Ардженто, вышедший в 2009 году.